CPES peut désigner en France :

 un Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures

 une Classe préparatoire aux études supérieures

 le Centre parachutiste d'entraînement spécialisé, du service Action de la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE).

Homonymie